Larchmont bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Larchmont (New York)
 Larchmont (Pennsylvania)
 Larchmont (Virginia)
 Larchmont (Washington)
 Larchmont (Los Angeles)

Im NRHP eingetragenes Bauwerk:
 Larchmont (Massachusetts), ID-Nr. 80000492

Schiff:
 Larchmont (Schiff), US-amerikanisches Passagierschiff